

Patronyme 

 Jean-Baptiste Joseph Delambre (1749-1822), astronome et mathématicien français;
 Charles Delambre (1858-1908), imprimeur, éditeur et propriétaire de journal français.

Toponyme 

 Rue Delambre, rue du  arrondissement de Paris ;
 Square Delambre, une voie du 14e arrondissement de Paris ;
 Delambre, cratère lunaire ;
 (13962) Delambre, astéroïde.